Klisura je lahko:
 Klisura, Bela Palanka (Srbija)
 Klisura, Doljevac (Srbija)
 Klisura, Surdulica (Srbija)
 Klisura, Bolgarija